Centralbahnhof Mainz war die Bezeichnung des
 Bahnhofs der Hessischen Ludwigsbahn in Mainz von 1858 bis 1884
 Hauptbahnhof Mainz ab 1884, später: „Hauptbahnhof“